Стратосфера — слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 км.
 «Стратосфера» — советский высотный реактивный дозвуковой самолёт для перехвата дрейфующих аэростатов.
 «Стратосфера Лас-Вегас» — отель-казино, расположенный на бульваре Лас-Вегас-Стрип, в Лас-Вегасе, штат Невада, США.